Holothuria  — род морских огурцов из семейства Holothuriidae. Представители рода встречаются в прибрежных водах в тропических и умеренных областях. Они мягкотелые, безногие беспозвоночные, живущие на дне океана. Они напоминают по форме огурцы.

Некоторые представители рода употребляются в пищу под названием «трепанги».

Подроды и виды 
Род включает следующие подроды и виды:

 Подрод Acanthotrapeza Rowe, 1969
 Holothuria coluber Semper, 1868
 Holothuria kubaryi Ludwig, 1875
 Holothuria pyxis Selenka, 1867
 Holothuria tripilata Massin, 1987
 Подрод Cystipus Haacke, 1880
 Holothuria casoae Laguarda-Figueras & Solís-Marín, 2009
 Holothuria cubana Ludwig, 1875
 Holothuria dura Cherbonnier & Féral, 1981
 Holothuria inhabilis Selenka, 1867
 Holothuria jousseaumei Cherbonnier, 1954
 Holothuria mammosa Cherbonnier, 1988
 Holothuria occidentalis Ludwig, 1875
 Holothuria pseudofossor Deichmann, 1930
 Holothuria rigida Selenka, 1867
 Holothuria sucosa Erwe, 1919
 Holothuria sulcata Ludwig, 1875
 Holothuria turrisimperfecta Cherbonnier, 1965
 Подрод Halodeima Pearson, 1914
 Holothuria atra Jaeger, 1833
 Holothuria chilensis Semper, 1868
 Holothuria dicorona (Heding, 1934)
 Holothuria edulis Lesson, 1830
 Holothuria enalia Lampert, 1885
 Holothuria floridana Pourtalés, 1851
 Holothuria grisea Selenka, 1867
 Holothuria inornata Semper, 1868
 Holothuria kefersteinii (Selenka, 1867)
 Holothuria manningi Pawson, 1978
 Holothuria mexicana Ludwig, 1875
 Holothuria nigralutea O’Loughlin, 2007
 Holothuria pseudoimitans (Cherbonnier, 1951)
 Holothuria pulla Selenka, 1867
 Holothuria stocki Cherbonnier, 1964
 Подрод Holothuria Linnaeus, 1767
 Holothuria caparti Cherbonnier, 1965
 Holothuria dakarensis Panning, 1939
 Holothuria fungosa Helfer, 1912
 Holothuria helleri Marenzeller von, 1877
 Holothuria mammata Grube, 1840
 Holothuria massaspicula Cherbonnier, 1954
 Holothuria stellati Delle Chiaje, 1824
 Holothuria tubulosa Gmelin, 1791
 Подрод Lessonothuria Deichmann, 1958
 Holothuria cavans Massin & Tomascik, 1996
 Holothuria cumulus Clark, 1921
 Holothuria duoturricula Cherbonnier, 1988
 Holothuria glandifera Cherbonnier, 1955
 Holothuria immobilis Semper, 1868
 Holothuria insignis Ludwig, 1875
 Holothuria lineata Ludwig, 1875
 Holothuria maculosa Pearson, 1913
 Holothuria multipilula Liao, 1975
 Holothuria pardalis Selenka, 1867
 Holothuria tuberculata Thandar, 2007
 Holothuria verrucosa Selenka, 1867
 Подрод Mertensiothuria Deichmann, 1958
 Holothuria albofusca Cherbonnier, 1988
 Holothuria aphanes Lampert, 1885
 Holothuria arenacava Samyn, Massin & Muthiga, 2001
 Holothuria artensis Cherbonnier & Féral, 1984
 Holothuria fuscorubra Théel, 1886
 Holothuria hilla Lesson, 1830
 Holothuria isuga Mitsukuri, 1912
 Holothuria leucospilota (Brandt, 1835)
 Holothuria papillifera Heding in Mortensen, 1938
 Holothuria platei Ludwig, 1898
 Подрод Metriatyla Rowe, 1969
 Holothuria aculeata Semper, 1868
 Holothuria albiventer Semper, 1868
 Holothuria brauni Helfer, 1912
 Holothuria conica Clark, 1938
 Holothuria fuligina Cherbonnier, 1988
 Holothuria horrida Massin, 1987
 Holothuria lessoni Massin, Uthicke, Purcell, Rowe, Samyn, 2009
 Holothuria martensii Semper, 1868
 Holothuria scabra Jaeger, 1833
 Holothuria submersa Sluiter, 1901
 Holothuria tortonesei Cherbonnier, 1979
 Подрод Microthele Brandt, 1835
 Holothuria fuscogilva Cherbonnier, 1980
 Holothuria fuscopunctata Jaeger, 1833
 Holothuria nobilis (Selenka, 1867)
 Holothuria whitmaei Bell, 1887
 Подрод Panningothuria Rowe, 1969
 Holothuria austrinabassa O’Loughlin, 2007
 Holothuria forskali Delle Chiaje, 1823
 Подрод Platyperona Rowe, 1969
 Holothuria crosnieri Cherbonnier, 1988
 Holothuria difficilis Semper, 1868
 Holothuria excellens (Ludwig, 1875)
 Holothuria insolita Cherbonnier, 1988
 Holothuria parvula (Selenka, 1867)
 Holothuria rowei Pawson & Gust, 1981
 Holothuria sanctori Delle Chiaje, 1823
 Подрод Roweothuria Thandar, 1988
 Holothuria arguinensis Koehler & Vaney, 1906
 Holothuria poli Delle Chiaje, 1824
 Holothuria vemae Thandar, 1988
 Подрод Selenkothuria Deichmann, 1958
 Holothuria bacilla Cherbonnier, 1988
 Holothuria erinaceus Semper, 1868
 Holothuria glaberrima Selenka, 1867
 Holothuria lubrica Selenka, 1867
 Holothuria mactanensis Tan Tiu, 1981
 Holothuria moebii Ludwig, 1883
 Holothuria parva Krauss in Lampert, 1885
 Holothuria parvispinea Massin, 2013
 Holothuria portovallartensis Caso, 1954
 Holothuria sinica Liao, 1980
 Holothuria theeli Deichmann, 1938
 Holothuria vittalonga Cherbonnier, 1988
 Подрод Semperothuria Deichmann, 1958
 Holothuria cinerascens (Brandt, 1835)
 Holothuria flavomaculata Semper, 1868
 Holothuria granosa Cherbonnier, 1988
 Holothuria imitans Ludwig, 1875
 Holothuria languens Selenka, 1867
 Holothuria pseudoimitans Cherbonnier, 1951
 Holothuria surinamensis Ludwig, 1875
 Подрод Stauropora Rowe, 1969
 Holothuria annulifera Fisher, 1907
 Holothuria discrepans Semper, 1868
 Holothuria dofleinii Augustin, 1908
 Holothuria exilis Koehler & Vaney, 1908
 Holothuria fuscocinerea Jaeger, 1833
 Holothuria hawaiiensis Fisher, 1907
 Holothuria mitis Sluiter, 1901
 Holothuria modesta Ludwig, 1875
 Holothuria olivacea Ludwig, 1888
 Holothuria pervicax Selenka, 1867
 Holothuria pluricuriosa Deichmann, 1937
 Подрод Stichothuria Cherbonnier, 1980
 Holothuria coronopertusa Cherbonnier, 1980
 Подрод Theelothuria Deichmann, 1958
 Holothuria asperita Cherbonnier & Féral, 1981
 Holothuria cadelli Bell, 1887
 Holothuria duoturriforma Thandar, 2007
 Holothuria foresti Cherbonnier & Féral, 1981
 Holothuria hamata Pearson, 1913
 Holothuria klunzingeri Lampert, 1885
 Holothuria longicosta Thandar, 2007
 Holothuria michaelseni Erwe, 1913
 Holothuria notabilis Ludwig, 1875
 Holothuria ocellata Jaeger, 1833
 Holothuria paraprinceps Deichmann, 1937
 Holothuria princeps Selenka, 1867
 Holothuria pseudonotabilis Thandar, 2007
 Holothuria samoana Ludwig, 1875
 Holothuria spinifera Théel, 1886
 Holothuria squamifera Semper, 1868
 Holothuria turriscelsa Cherbonnier, 1980
 Holothuria viridia Cherbonnier, 1986
 Подрод Thymiosycia Pearson, 1914
 Holothuria altaturricula Cherbonnier & Féral, 1984
 Holothuria arenicola Semper, 1868
 Holothuria conusalba Cherbonnier & Féral, 1984
 Holothuria gracilis Semper, 1868
 Holothuria hartmeyeri Erwe, 1913
 Holothuria impatiens (Forskål, 1775)
 Holothuria macroperona Clark, 1938
 Holothuria marginata Sluiter, 1901
 Holothuria milloti Cherbonnier, 1988
 Holothuria minax Théel, 1886
 Holothuria rathbunii Lampert, 1885
 Holothuria remollescens Lampert, 1885
 Holothuria strigosa Selenka, 1867
 Holothuria thomasi Pawson & Caycedo, 1980
 Holothuria truncata Lampert, 1885
 Holothuria zihuatanensis Caso, 1964
 Подрод Vaneyothuria Pearson, 1914
 Holothuria integra Koehler & Vaney, 1908
 Holothuria lentiginosa Marenzeller von, 1892
 Holothuria sinefibula Cherbonnier, 1964
 Holothuria suspecta Cherbonnier, 1958
 Holothuria unica Rowe, 1989
 Holothuria zacae Deichmann, 1937
 Подрод incertae sedis
 Holothuria aegyptiana Helfer
 Holothuria aemula Sluiter, 1914
 Holothuria albifasciatus Quoy & Gaimard, 1834
 Holothuria caparti Cherbonnier, 1964
 Holothuria flavocastanea (Théel, 1886)
 Holothuria huberti Russo, 1899
 Holothuria lengtiginosa 
 Holothuria papillata Bell, 1887
 Holothuria pyxoides Ludwig, 1888
 Holothuria riojai Caso, 1964

Примечания 

Голотурии